Les Feux de la Chandeleur, roman de Catherine Paysan publié en 1966 
 Les Feux de la Chandeleur, film de Serge Korber adapté du roman homonyme et sorti en 1972